Iga-ryū (伊贺流 - literalmente "a Escola Iga") é uma escola de ninjutsu. Tornou-se uma das duas mais conhecidas escolas ninja do Japão, juntamente com o Kōga-ryū. O Iga-ryū se originou na província de Iga na área em torno das cidades de Iga Ueno e (moderna cidade de Iga na província de Mie). Iga-mono é um sinônimo de ninjas de Iga.

História 
Desde o Período Nara, o distrito de Iga tinha fornecido madeira para jisha (寺社o termo genérico da construção religiosa japonesa e de tribo). Mas, no período de Kamakura, jisha diminuiu o influenciamento enquanto os xoguns (governadores) e Jitos (administradores de mansão) cresceram dominantes. O poder desses funcionários, em seguida, diminuiu em Iga enquanto que a dos bushi (guerreiros) subiu em seu lugar.

Iga foi dividido em locais jizamurai regiões bloqueadas de guerrilha para que os guerreiros de Iga desenvolvessem habilidades especializadas e táticas. A escola Kōga-ryū começou de forma semelhante.

Ver também 
 Iga-ryu Museu Ninja

Ninjutsu
Período Azuchi-Momoyama